Good Time steht für:

 Good Time (Alan-Jackson-Album), Album von Alan Jackson (2008)
 Good Time (Lied), Popsong von Owl City und Carly Rae Jepsen (2012)
 Good Time (Film), US-amerikanischer Film von Benny Safdie und Josh Safdie (2017)
 Good Time (Original Motion Picture Soundtrack), Musikalbum (2017)

Siehe auch:
Good Timin’: Live at Knebworth England 1980, Album der Beach Boys (2002)